Beishanlong (от ) — род вымерших гигантских динозавров-теропод из семейства орнитомимозавров. Описан из нижнемеловых отложений Китая в 2009 году.

Открытие 
Остатки трёх особей, отнесённых к этому роду, были найдены в начале XXI века на севере Китая в провинции Ганьсу. Типовой вид рода — Beishanlong grandis — был описан по костям посткраниального скелета в 2009 году (опубликован в 2010) группой китайских и американских палеонтологов. Бэйшаньлун жил около 120 миллионов лет назад на границе аптского и альбского ярусов.

Классификация 
Согласно более раннему исследованию, бэйшаньлун является сестринским таксоном гарпимиму и соседствует с кладой беззубых ящеров, включающей Garudimimus и Ornithomimidae. Другие авторы помещают Beishanlong,  а также Garudimimus и дейнохейруса в подсемейство Deinocheiridae, являющееся вместе с подсемейством Ornithomimidae базальной ветвью в семействе орнитомимозавров.

Описание 
Бэйшаньлун был очень крупным животным, достигавшем размеров 7 м и более. Экземпляр, выбранный в качестве голотипа, ещё не закончил рост. Анализ структуры малоберцовой кости выявил 13 или 14 годовых колец, то есть это ещё не взрослая особь.  дал оценку размеров ящера в 7 метров в длину и 550 килограммов массой.

Тело бэйшаньлуна было довольно устойчивым. И передние, и задние конечности были умеренно длинными без сильного удлинения конечностей и когтей, свойственного поздним формам.

Примечания 

Орнитомимозавры
Динозавры Азии